Il Campionato argentino di rugby a 15 1950  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della  Capital.

Il torneo ha visto la presenza per la prima volta della selezione di La Plata e della Río Paranà, formata da squadre della Provincia di Santa Fe (Rosario esclusa) e di Entre Ríos . In precedenza questi club facevano parte della Unión de Rugby del Litoral Argentino, che a questo punto resterà con i club della sola Rosario.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni